Carey W. Barber (Trowbridge, 4 de julho de 1905 — 8 de abril de 2007) foi membro do Corpo Governante das Testemunhas de Jeová.

Biografia 
Carey W. Barber nasceu em Trowbridge capital de Wiltshire, Inglaterra, aos 16 anos, é batizado numa pequena assembleia da Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia (posteriormente Testemunhas de Jeová), em Winnipeg, Canadá.norte do pais
Em Abril de 1923, ingressou no Serviço de Betel, junto com o seu irmão gêmeo Norman. Em 1948, ingressou no Serviço de Superintendente Viajante. Em 1955, cursou a 26.ª turma da Escola Bíblica de Gileade, à qual também pertencia Sydney Lee Brewer, uma pioneira do Canadá, com quem se casa em 18 de Fevereiro de 1956. É designado para o serviço de circuito na área de Chicago, EUA. Depois de ter servido por 29 anos como superintendente de circuito e de distrito, foi designado membro do Corpo Governante das Testemunhas de Jeová no Outono de 1977. Carey Barber faleceu em 8 de abril de 2007, aos 101 anos de idade.

Ver também 
 Frederick William Franz
 Charles Taze Russell
 Corpo Governante das Testemunhas de Jeová

Nascidos em 1905
Mortos em 2007
Testemunhas de Jeová (pessoas adeptas)
Membros do Corpo Governante das Testemunhas de Jeová